Drac's Night Out è un videogioco d'azione sviluppato nel 1991 da Microsmiths. Incentrato sulla figura di Dracula il videogioco, mai pubblicato da Parker Brothers, doveva sponsorizzare le scarpe Reebok Pump.

Il gioco è stato realizzato da Mark Lesser e Rex Bradford. È stato presentato nel corso del Summer Consumer Electronics Show 1990.

Note

Bibliografia

Collegamenti esterni 
 
 
 

Videogiochi annullati